L'édition 2008 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve en simple, James Cerretani et Victor Hănescu celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Tandis que le tournoi réunissait précédemment 48 joueurs en simple, seuls 32 joueurs prennent part au tableau final à partir de cette édition. De fait, il n'y a plus de joueurs exemptés de premier tour.

Lauréats 
Juan Martín del Potro remporte son  en simple en battant en finale Jürgen Melzer, après Stuttgart la semaine précédente.

En double, James Cerretani et Victor Hănescu remportent leur seul titre ensemble en battant en finale Lucas Arnold Ker et Olivier Rochus. Il s'agit pour chacun de son  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Sport en Autriche en 2008
Tennis masculin en 2008
Tennis en juillet 2008